Орина Соболенко повинна була захищати титул, але цього року відмовилася від участі.

Анетт Контавейт виграла свій перший турнір рівня WTA 500, здолавши в фіналі Марія Саккарі з рахунком 6–2, 7–5 і не віддавши на шляху до перемоги жодного сету.

Сіяні тенісистки
Чотири перші сіяні отримали перепустку одразу в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузерки

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Зовнішні посилання
 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

J&T Banka Ostrava Open - Singles
Ostrava Open
2021 у чеському спорті